Зон, Карл:
 Зон, Карл Рудольф (1845 — 1908) — немецкий жанрист и портретист.
 Зон, Карл Фердинанд (1805 — 1867) — немецкий исторический живописец и портретист.